Het Zuid-Amerikaans kampioenschap voetbal onder 19 van 1967 was de 22e editie van het Zuid-Amerikaans kampioenschap voetbal onder 19, een CONMEBOL-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 19 jaar. Negen landen namen deel aan dit toernooi dat van 3 tot en met 29 maart 1967 in Paraguay werd gespeeld. Argentinië werd voor de eerste keer winnaar.

Groepsfase
Legenda

Groep A

Play-off

Argentinië kwalificeerde zich uiteindelijk na loting.

Groep B

Halve finale

Finale

Argentinië won het toernooi na loting.

Voetbal in 1967
Voetbal in Paraguay
Zuid-Amerikaans voetbalkampioenschap mannen onder 20
Sportevenement in Paraguay